Алекса́ндр Васи́льевич О́короков (род. , ) — российский  , , ; . Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2020).

Биография 
Родился в семье военнослужащего.

Образование 
Окончил архитектурный факультет ГУЗ, Институт повышения квалификации архитекторов при Московском отделении Союза архитекторов, водолазную школу при ЦМК ВМФ. В 1991 году прошёл стажировку по подводной археологии в Нидерландах.

Работа 
 «Мособлстройреставрация», около 10 лет по профессии архитектор.
 Научно-исследовательский институт культуры — начальник отряда комплексных подводных исследований Морской Арктической комплексной экспедиции.
 Российский институт культурологии — с июля 2013 года и до ликвидации последнего 23 января 2014 года, Александр Васильевич являлся исполняющим обязанности директора (вместо  доктора искусствоведения Кирилла Разлогова).
 Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва — с января 2014 года первый заместитель директора института.

Наука 
 1993 — защитил кандидатскую диссертацию по теме: «История изучения и охраны отечественного подводного культурного наследия».
 2001 — докторская диссертация по теме: «Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны» в Военном университете.

Труды 
 «Публикации ведущих сотрудников Российского института культурологии»: библиографический указатель — М., 2007. — С. 56-65 Окороков Александр Васильевич, список публикаций.

 
 Окороков А. В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй Мировой войны. М.: Военный университет, 2000. 174 с.
 
 
 
  
 
 
 
 
 Музей подводной археологии в Бодруме // Предельная глубина. — 2011. — № 5.
 Деревянные якоря со свинцовыми штоками // Вопросы подводной археологии. 2011. М., 2011. С. 40-66.
 Речные артерии России // Музей. — 2011. — № 3. — С. 30-36.
 
 
 
 
 
 Подводные парки и заповедники в современном мире // Вопросы культурологии. 2014. № 3. С. 12-21.
 Древнейшие средства передвижения по воде на территории России (по материалам археологических и этнографических исследований)  // Журнал Института наследия. — 2016. — № 1(4).
 
 
 
 
 
 Окороков А. В. Свод объектов подводного культурного наследия России. Ч. I. Черное и Азовское моря. М. Институт Наследия им. Д. С. Лихачева, 2016. 440 с.
 Окороков А. В. Свод объектов подводного культурного наследия России. Ч. II. Моря российской части Арктики и Дальнего Востока. М. Институт Наследия им. Д. С. Лихачева, 2018. 224, [24] с.

История судостроения:
 Речное и прибрежное судостроение Поморья XVIII-XIX вв. // Памятниковедение. Проблемы изучения историко-культурной среды Арктики. М., 1990. С. 353-360.
 
 
 
 
 Однодеревые и блочно-однодеревые суда // Исторический журнал: научные исследования. — М., 2012. — № 1 (7). — С. 27-40.
 Ока и окское судоходство в XVIII — конце XIX века // Исторический журнал: научные исследования. — М., 2012. — № 3 (9). — С. 85-106.
 Паровое судостроение и судоходство в бассейне реки Оки в XIX — начале XX века // Исторический журнал: научные исследования. — М., 2012. — № 6.

Фалеристика:
 
 Символика молодежных организаций русского зарубежья // Антиквариат. 2003. № 12. С. 136-142.
 Настольные медали русского зарубежья // Антиквариат. 2005. № 1-2. С. 134-138.
 «За Кавказ». Из истории современных наград // Нумизматика. 2008. № 17 (август). С. 44-47.
 Участнику локальных войн и вооруженных конфликтов // Нумизматика. 2009. № 4 (23). С. 54-57.

Критика 
Одна из книг Александра Окорокова «Фашизм и русская иммиграция (1920—1945)» была признана содержащей экстремистские материалы; библиотеки, сохранившие эту книгу, подвергались взысканиям, а их руководство — штрафам.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Института наследия
 Окороков Александр Васильевич | Институт Наследия — Сотрудники
 Кузина Н. В. Участие российского ограниченного контингента в военных действиях в зарубежных странах в XX веке: о книге А. В. Окорокова «Забытые во Вьетнаме» 
  

Археологи России
Военные историки
Фалеристы
Выпускники Государственного университета по землеустройству
Сотрудники Российского института культурологии
Сотрудники Института Наследия
Члены Русского географического общества после 1991 года
Исследователи Русского зарубежья